Georgij Glazkov – calciatore e allenatore di calcio sovietico
 Jurij Nikolaevič Glazkov – cosmonauta sovietico
 Vyacheslav Glazkov – pugile ucraino
 Nikita Glazkov – schermidore russo